Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2015/16.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (14., 15. bzw. 16. August 2015) bis zum Saisonfinale am 14. Mai 2016 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter des Trainers in Jahren zum offiziellen Saisonbeginn am 1. Juli 2015 sowie die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle festen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei der Angabe ab gehörte der Spieler dem Kader vom genannten Spieltag bis zum Saisonende an (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen),
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Alter: Alter des Spielers in Jahren zum offiziellen Saisonbeginn am 1. Juli 2015. Die Altersgrenze lag grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war nur spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (1998) angehörte,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 Vorlagen: Torvorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer:  ()
Kapitän: Philipp Lahm

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Thomas Tuchel ()
Kapitän: Mats Hummels

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Roger Schmidt ()
Kapitän: Lars Bender

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer:  (; bis zum 5. Spieltag), André Schubert (; ab dem 6. Spieltag)
Kapitän: kein fester Kapitän (bis zum 5. Spieltag),  (ab dem 6. Spieltag)

FC Schalke 04 

Cheftrainer: André Breitenreiter ()
Kapitän: Benedikt Höwedes

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer:  ()
Kapitän:

Hertha BSC 

Cheftrainer:  ()
Kapitän:

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Dieter Hecking ()
Kapitän:

1. FC Köln 

Cheftrainer:  ()
Kapitän: Matthias Lehmann

Hamburger SV 

Cheftrainer: Bruno Labbadia ()
Kapitän:

FC Ingolstadt 04 

Cheftrainer:  ()
Kapitän:

FC Augsburg 

Cheftrainer: Markus Weinzierl ()
Kapitän:

Werder Bremen 

Cheftrainer:  ()
Kapitän: Clemens Fritz

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Dirk Schuster ()
Kapitän: Aytaç Sulu

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: Markus Gisdol (; bis zum 10. Spieltag),  (; 11. bis 20. Spieltag), Julian Nagelsmann (; ab dem 21. Spieltag)
Kapitän:

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer: Armin Veh (; bis zum 25. Spieltag),  (; ab dem 26. Spieltag)
Kapitän: Alex Meier

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Alexander Zorniger (; bis zum 13. Spieltag), Jürgen Kramny (; ab dem 14. Spieltag)
Kapitän: Christian Gentner

Hannover 96 

Cheftrainer: Michael Frontzeck (; bis zum 17. Spieltag), Thomas Schaaf (; 18. bis 28. Spieltag), Daniel Stendel (; ab dem 29. Spieltag)
Kapitän: Christian Schulz

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2015 16
Bundesliga 2015 16
Bundesliga 2015 16
Kaderliste